Freie Volksbühne steht für:

 Freie Volksbühne Berlin, Theaterorganisation in Berlin (seit 1890)
 Neue Freie Volksbühne, Theaterorganisation in Berlin (1892–1919)
 Freie Volksbühne Danzig, Theaterverein (ca. 1921–1933)
 Wiener Freie Volksbühne, Theaterverein (1906–1915)
 Freie jüdische Volksbühne, Theater in Wien (1919–1922)

Siehe auch:
 Theater der Freien Volksbühne
 Freie Bühne
 Volksbühne